Miniature (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone.
Miniature (rundvee), een rundveeras.
Miniature (jazztrio), een Amerikaans jazztrio.